Granica bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Granica (Dukla), eine Siedlung der Gmina Dukla der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Granica (Ińsko) (dt. Gräbnitzfelde), ein Dorf der Gmina Ińsko in der Woiwodschaft Westpommern
 Granica (Kampinos), ein Dorf der Gmina Kampinos im Powiat Warszawski Zachodni der Woiwodschaft Masowien
 Granica (Michałowice), ein Dorf der Gmina Michałowice im Powiat Pruszkowski der Woiwodschaft Masowien
 Granica (Strzegom), ein Dorf der Gmina Strzegom in der Woiwodschaft Niederschlesien

 Granica (Berg), ein Berg der Sandezer Beskiden
Weiteres:
 Wasserwerk Świnoujście „Granica“
Siehe auch:
 Granitza